CPDP steht für:
 Convention des patriotes pour la justice et la paix, eine Rebellenarmee der Zentralafrikanischen Republik
 Computers, Privacy and Data Protection, eine internationale Tagung zum Datenschutz
 CEE Property Development Portfolio, ein Investmentunternehmen in den Niederlanden

Abkürzung